Межгорье — название населённых пунктов:

Россия 
 Межгорье — город в Белорецком районе Башкортостана.
 Межгорье — село в Кировском районе Приморского края.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Межгорье — село в Белогорском районе.

Украина 
 Межгорье — село в Локачинском районе Волынской области.
 Межгорье — посёлок в Межгорском районе Закарпатской области.
 Межгорье — село в Богородчанском районе Ивано-Франковской области.
 Межгорье — село в Диканьском районе Полтавской области.
 Межгорье — село в Монастырисском районе Тернопольской области
 Межгорье — село в Белогорском районе Хмельницкой области.
 Межгорье — название до 2003 года села Унив Перемышлянского района Львовской области.
 Межгорье — название до 1992 года села Монастырок Борщёвского района Тернопольской области.

См. также 
 Межигорье